Doliwa steht für
Ludwig Stepski-Doliwa (1875–1965), österreichischer Politiker 
Nowina Doliwa, Pseudonym von Mathias von Brudzewo-Mielzynski (1869–1944), polnisch-deutscher Militär und Politiker
Doliwa-Wappen, Stammwappen polnischer Adelsfamilien
Siehe auch:
 Doliwo
 Doliwy